Rothenstein steht für:

 Rothenstein (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Rothenstein, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Rothenstein (Bad Grönenbach), Ortsteil von Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rothenstein (Königsberg), Dorf und Siedlung in Königsberg, Ostpreußen, heutiges Kaliningrad, Russland
 Rothenstein (Neudorf-Bornstein), Ortsteil von Neudorf-Bornstein, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Rothenstein (Weißenburg), Ortsteil von Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

sonstige geographischen Objekte:

 Rothenstein (Ebbegebirge) (etwa 600 m), Berg im Ebbegebirge bei Korbecke, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Rothenstein, Ruine bei Rothenstein, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Burgstall Rothenstein (Heiligenstadt in Oberfranken), abgegangene Burg bei Burggrub und Zoggendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Großsteingrab Rothenstein, bei Neudorf-Bornstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Rothenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Rothenstein († 1557), Zisterzienserin, Äbtissin im Kloster Wald
 Friedrich von Rothenstein, deutscher Adliger
 Iban von Rothenstein († 1439), deutscher Benediktiner, Abt von Wessobrunn
 John Rothenstein (1901–1992), britischer Kunsthistoriker
 Konrad von Rothenstein, Adliger, Begründer derer von Rothenstein
 Ludwig von Rothenstein († 1482), deutscher Adliger und Stiftsgründer
 William Rothenstein (1872–1945), britischer Maler, Zeichner und Grafiker

Siehe auch:

 Konrad Zöllner von Rotenstein († 1390), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Rotenstein
 Rottenstein
 Rothstein
 Rothensteiner
 Rodenstein
 Roter Stein